Näsby distrikt kan syfta på:

Näsby distrikt, Småland
Näsby distrikt, Västmanland

Se även
Näsby församling
Näsby socken